Armentario – antroponimo maschile
 Armentario – proprietario di armenti (mandrie) o mandriano